De Estische voetbalbeker 2009/10 (Estisch: Eesti Karikas 2009/10) was het 20ste seizoen dat werd gestreden om de nationale voetbalbeker van Estland. Aan het bekertoernooi deden 78 clubteams mee. Het begon op 4 juli 2009 en eindigde op 11 mei 2010 met de finale in het Kadrioru Stadion in de Estische hoofdstad Tallinn. FC Levadia Tallinn won het toernooi voor de zevende keer in de clubgeschiedenis door titelverdediger FC Flora Tallinn in de finale met 3-0 te verslaan.

Schema

Zie ook
Estisch voetbalelftal in 2009
Estisch voetbalelftal in 2010

Estische voetbalbeker
Bekervoetbal 2009/10